Albano est un nom propre.

Prénom 
Albano est un prénom masculin d'origine italienne.

Patronyme 

 Gianfranco Albano (1942-), réalisateur et scénariste italien ;
 Lou Albano (1933-2009), catcheur, manager et acteur américain ;
 Pablo Albano (1967-), joueur de tennis argentin.

Toponyme

Albano di Lucania, commune de la province de Potenza ;
 Albano Laziale, commune de la province de Rome ;
 Albano Sant'Alessandro, commune de la province de Bergame ;
 Albano Vercellese, commune de la province de Verceil ;
 Lac d'Albano

Albano, localité de la commune de Sigtuna.

Prénom masculin
Prénom italien
Homonymie de patronyme italien